Mirjana Lučić-Baroni era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta in semifinale da Annika Beck, la quale ha poi conquistato il titolo battendo in finale Jeļena Ostapenko con il punteggio di 6-2, 6-2.

Teste di serie 

  Madison Keys (ritirata)
  Mirjana Lučić-Baroni (semifinale)
  Mona Barthel (primo turno)
  Lucie Hradecká (quarti di finale)

 Annika Beck (campionessa)
 Tatjana Maria (primo turno)
 Evgenija Rodina (secondo turno)
 An-Sophie Mestach (primo turno)

Wildcard 

  Françoise Abanda (primo turno)
  Sharon Fichman (primo turno)

 Madison Keys (ritirata)

Qualificate 

  Jessica Pegula (secondo turno)
  Samantha Crawford (quarti di finale)
  Mandy Minella (primo turno)

 Amandine Hesse (secondo turno)
 Kateryna Kozlova (primo turno)
 Julia Boserup (primo turno)

Lucky loser 

  Naomi Broady (semifinale)

 Nadežda Kičenok (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Coupe Banque Nationale 2015
WTA Tour 2015